Фоксом (город, Миннесота)
 Фоксом (тауншип, Миннесота)